

Geografia 
 Mostek, comune del distretto di Trutnov, nella regione di Hradec Králové, Repubblica Ceca
 Mostek, comune del distretto di Ústí nad Orlicí, nella regione di Pardubice, Repubblica Ceca

Altro 
 Mostek, società produttrice di circuiti integrati statunitense